Taza kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Taza (provins), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Taza, stad, Taza-Al Hoceïma-Taounate, 

Robotskapade Marockoförgreningar